Benoît Chauvet (ur. 5 lutego 1981 w Vannes) – francuski biegacz narciarski, brązowy medalista mistrzostw świata juniorów.

Kariera  
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Benoît Chauvet pojawił się 9 grudnia 2000 roku podczas zawodów Pucharu Kontynentalnego w Campra, gdzie zajął 55. miejsce w biegu na 10 km techniką klasyczną. W 2001 roku wystąpił na mistrzostwach świata juniorów w Karpaczu, zdobywając brązowy medal na dystansie 30 km stylem dowolnym.

W Pucharze Świata zadebiutował 8 grudnia 2001 roku w Cogne, zajmując 72. miejsce w biegu na 10 km klasykiem. Pierwsze pucharowe punkty wywalczył jednak dopiero 11 marca 2006 roku w Oslo, zajmując 20. miejsce na dystansie 50 km techniką dowolną. W klasyfikacji generalnej sezonu 2005/2006 zajął ostatecznie 127. miejsce. Jak dotąd najlepsze wyniki w Pucharze Świata osiągnął w sezonie 2008/2009, który ukończył na 122. pozycji. Nie stawał na podium indywidualnych zawodów pucharowych, ale 21 listopada 2004 roku w Gällivare wspólnie z kolegami zajął trzecie miejsce w sztafecie.

W 2005 roku wystąpił na mistrzostwach świata w Oberstdorfie, gdzie zajął 45. miejsce w sprincie stylem klasycznym oraz 50. miejsce w biegu na 15 km stylem dowolnym. Podczas tych mistrzostw wystąpił także na dystansie 50 km klasykiem, ale nie ukończył rywalizacji. Była to jedyna duża impreza, na której startował Chauvet.

Od 2008 roku Francuz startuje także w zawodach FIS Marathon Cup. W zawodach tego cyklu odnosił większe sukcesy, między innymi zwyciężając we francuskim maratonie Transjurassienne w latach 2011 i 2013. W klasyfikacji generalnej najlepiej wypadł w sezonach 2012/2013 i 2013/2014, które ukończył na drugiej pozycji.

Osiągnięcia

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w zawodach chronologicznie 
Jak dotąd Chauvet nie stał na podium indywidualnych zawodów Pucharu Świata.

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2014/2015

FIS Worldloppet Cup (FIS Marathon Cup)

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2007/2008: 46.
 sezon 2008/2009: 73.
 sezon 2009/2010: 65.
 sezon 2010/2011: 19.
 sezon 2011/2012: 49.
 sezon 2012/2013: 2.
 sezon 2013/2014: 2.
 sezon 2014/2015: 2.
 sezon 2016: 5.
 sezon 2017: 4.
 sezon 2018: 7.
 sezon 2019: 5.

Miejsca na podium

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS 

Francuscy biegacze narciarscy
Ludzie urodzeni w Vannes
Urodzeni w 1981